Свєтлогорський район:
 Свєтлогорський район (Білорусь) - в Гомельській області Білорусі.
 Свєтлогорський район (Калінінградська область) - в Росії.